Рита (фильм):

 Рита — советский художественный фильм (Рижская киностудия, 1957).
 Рита — российский художественный фильм (2010).